Коссораду () — португальська власна назва.

Топоніми

Коссораду (Барселуш) — парафія.
 Коссораду (Парадеш-де-Кора) — парафія.